Matthew Maher ist der Name folgender Personen:

* Matthew Maher (Schauspieler) (* 1971/1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthew Maher (Fußballspieler) (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Matt Maher (Matthew Guion Maher; * 1974), kanadischer Musiker und Songwriter